El término Mellingen puede referirse a las siguientes poblaciones:

Mellingen (Turingia), una localidad del Land alemán de Turingia.
Mellingen (Argovia), una comuna suiza del cantón de Argovia.
Mellingen (Hordaland), un lugar del condado noruego de Hordaland.